Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6–3, 7–5.

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1977